Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 185001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 8 marca 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

185001-185100

185101-185200

185201-185300

185301-185400

185401-185500

185501-185600

185601-185700

185701-185800

185801-185900

185901-186000

Przypisy 

Lista planetoid 185001-186000